Ел Тибурон има више значења:

 Ел Тибурон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тибурон, Марискос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тибурон, Марија дел Кармен (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тибурон (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику